Les Aurelii Cottae sont des plébéiens romains membres d'une branche de la gens des Aurelii.

Sous la République 
 Caius Aurelius Cotta, consul en 252 av. J.-C. et 248 av. J.-C., créateur de la Via Aurelia
 Caius Aurelius Cotta, consul en 200 av. J.-C.
 Lucius Aurelius Cotta, consul en 144 av. J.-C. ;
 Lucius Aurelius Cotta, consul en 119 av. J.-C. ;
 Caius Aurelius Cotta, consul en 75 av. J.-C. ;
 Marcus Aurelius Cotta, consul en 74 av. J.-C. ;
 Lucius Aurelius Cotta, frère des précédents, consul en 65 av. J.-C. ;
 Aurelia Cotta, sœur des précédents, mère de Jules César

Sous l'empire 
 Marcus Aurelius Cotta Maximus Messalinus, consul en 20